K1010 bezeichnet:

 K1010 (Internetportal)
 K1010 (Fernsehsender)